Alain Bagnoud (1959-), écrivain suisse ;
 Bruno Bagnoud (1935-2022), guide de montagne suisse, pilote, entrepreneur et mécène, père de François-Xavier ;
 Étienne-Barthélemy Bagnoud (1803-1888), évêque de Bethléem ;
 François-Xavier Bagnoud (1961-1986), pilote suisse, fils de Bruno.

Patronyme suisse